Джон Харлан Ким (, род. 10 января 1993, Мельбурн, Виктория, Австралия) — австралийский актёр корейского происхождения, наиболее известный по ролям в сериалах «Библиотекари» и «9-1-1».

Фильмография